De Superliga (Deens: Superligaen) is sinds 1991 de hoogste voetbaldivisie in Denemarken die door de Deense voetbalbond (DBU) wordt georganiseerd. De winnaar van de competitie wordt gekroond tot landskampioen in het Deense voetbal.

Competitie 
De Superliga telt vanaf het seizoen 2020/21 twaalf clubs. De competitie start gewoonlijk in de loop van juli en eindigt meestal in mei, waarbij in december en januari een winterstop gehouden wordt. Er wordt een gehele competitie gespeeld waarin 22 speelrondes op het programma staan. Daarna worden er play-offs (slutspil) afgewerkt in een kampioens- en degradatiegroep.

Kampioenschap
Na 22 speelrondes start de kampioensgroep met de bovenste zes ploegen die nog eens twee keer tegen elkaar spelen. De clubs in deze groep spelen 32 speelrondes in een geheel seizoen. De winnaar van de kampioensgroep is landskampioen voetbal van Denemarken (Danmarksmester) en kwalificeert zich voor de (kwalificatierondes van de) Champions League.

Europese kwalificatie
Niet alleen de kampioen speelt Europees voetbal, de nummer twee kwalificeert zich voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. De nummer drie plaatst zich voor de kwalificatierondes van de UEFA Europa Conference League. Het laatste Europese startbewijs (ECL) dat te behalen valt via de competitie wordt bepaald door een eindronde met de nummers vier, vijf en zes van de kampioensgroep samen met de winnaar van de degradatiepoule (uiteindelijke nummer zeven).

Overigens is er nog een Europees ticket te bemachtigen voor de Europa League door het winnen van de Deense voetbalbeker.

Degradatie
Na de reguliere competitie spelen de nummers zeven tot en met twaalf in de kwalificatiegroep om degradatie te ontlopen en voor een laatste Europees ticket. De twee laagst geëindigde clubs in de degradatiegroep moeten afdalen naar de 1. Division. Er vinden geen promotie-/degradatiewedstrijden plaats.

Geschiedenis 
Tussen 1913 en 1990 werd er om het Deens landskampioenschap gestreden in verschillende competitievormen onder verschillende namen. Vele seizoenen werd er gestreden om het kampioenschap in de 1. Division.

1991–1995
Vanaf 1991 werd de 1. Division afgelost als hoogste voetbalcompetitie en werd vervangen door de Superliga, waaraan tien ploegen zouden deelnemen. Het systeem met play-offs werd in 1995 al afgeschaft.

1995–2016
De Superliga werd vergroot naar twaalf ploegen die een anderhalve competitie tegen elkaar spelen, waardoor er 33 speelrondes ontstaan. De ploegen uit het linkerrijtje van het seizoen ervoor spelen 17 thuiswedstrijden, terwijl de overige ploegen 16 thuiswedstrijden toebedeeld krijgen. In al deze seizoenen degradeerden de twee nummers laatst direct naar het tweede niveau, de 1. Division. Vanaf toen werd in de hoogste voetbalklasse gestreden onder verschillende sponsornamen: Coca-Cola Ligaen (1995–1996), Faxe Kondi Ligaen (1996–2001), SAS Ligaen (2001–2010) en Alka Superligaen (2015–2018). Momenteel wordt de naam 3F Superliga gehanteerd.

2016–2020
De competitie bleek vooral in de middenmoot voor saaie wedstrijden te zorgen, zonder enig belang. Om dat te veranderen besloot de DBU in 2015 dat de competitie uit veertien clubs zou gaan bestaan vanaf het seizoen 2016–2017. Tevens werd er een gecompliceerd play-offsysteem ingevoerd. Elke ploeg speelt twee keer tegen elkaar in de reguliere competitie (26 speelrondes), waarna de top zes nog eens twee keer tegen elkaar speelt voor de landstitel in tien speelrondes.

De onderste acht ploegen spelen in twee groepen van vier (zes speelrondes) tegen degradatie. De nummers laatst van beide poules spelen finalewedstrijden om direct lijfsbehoud en een ticket voor de eindronde. De winnaar van de degradatiefinale krijgt nog de kans om zich te handhaven via de eindronde met de nummer twee van de 1. Division. De verliezer van de degradatiefinale zakt direct naar het tweede niveau.

De nummers een-na-laatst van beide degradatiegroepen spelen in een finalewedstrijd om lijfsbehoud. De verliezer over twee wedstrijden speelt in de eindronde tegen de nummer drie van de 1. Division om het behoud. De winnaar van dit tweeluik handhaaft zich op het hoogste niveau.

De winnaars van de twee degradatiegroepen (2x twee clubs) speelden in een knock-outsysteem voor de verdeling van de starttickets van de UEFA Europa League.

Dit ingewikkelde play-offsysteem zorgde meermaals voor hoofdbrekens in het land. Zo zou SønderjyskE op de allerlaatste speelronde van het seizoen 2017–2018 met opzet hebben verloren van FC Midtjylland om zo een achtste plek te bemachtigen (in plaats van de zevende plek). Hiermee zou SønderjyskE in een 'eenvoudigere' degradatiepoule terechtkomen, namelijk met de nummers 12 en 13 van de reguliere competitie. De tweet op de pagina van SønderjyskE sprak ook boekdelen (vrij vertaald): Doelpunt in de 89ste minuut! FC Midtjylland scoort. Het minst vervelende doelpunt ooit in de 89ste minuut. Zo zitten we weer in de goede degradatiepoule. Het leidde tot een storm van kritiek op het play-offsysteem met veertien ploegen, waarin verliezen soms belangrijker zou kunnen zijn dan winnen.

2020–
Het zou de voorbode zijn van een langere discussie over de competitie-opzet. De 26 verenigingen uit de Superliga en de 1. Division werden het eens over een competitieformule met twaalf ploegen. Weliswaar behoudt het nieuwe systeem de play-offs, maar ingewikkeld is het systeem niet meer: na de reguliere competitie (22 speelrondes) speelt de top zes om de Deense landstitel (tien speelrondes), terwijl de laatste zes in evenveel speelrondes spelen om lijfsbehoud. De twee laagst geplaatsten degraderen naar de 1. Division. Met de nieuwe competitie vervalt de eindronde om promotie/degradatie en speelt iedere club 32 competitiewedstrijden.

Historisch overzicht 
Negentien clubs, inclusief de fusieclub FC Kopenhagen (fusie tussen Kjøbenhavns Boldklub en Boldklubben 1903), wonnen één of meerdere keren de titel om het Deense kampioenschap. Negen clubs komen uit de hoofdstad Kopenhagen en uit de Hoofdstedelijke regio. Recordhouder is Kjøbenhavns Boldklub met vijftien titels tussen 1913 (de eerste Deense titel) en 1980. Brøndby IF volgt met tien titels behaald in de periode 1985-2005. In onderstaand overzicht staat het aantal behaalde landstitels achter haakjes.

Topscorers

Toeschouwers

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van alle scheidsrechters die sinds de oprichting van de Superligaen (seizoen 1991) één of meerdere wedstrijden hebben geleid in de Superligaen.

Eeuwige ranglijst deelnames 
De clubs in het vet spelen in 2022/2023 in de Superligaen

 
Deense voetbalcompetitie